Der Neue Jüdische Friedhof Horstmar befindet sich in der Stadt Horstmar im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. Auf dem jüdischen Friedhof, der in der Nordostecke des kommunalen Friedhofs an der Hagenstiege liegt und von 1927 bis 1935 belegt wurde, sind fünf Grabsteine erhalten.

Alter Jüdischer Friedhof 
Auf dem alten jüdischen Friedhof Borghorster Weg / Ecke Bahnhofstraße, der von 1849 bis 1925 belegt wurde, befinden sich keine Grabsteine mehr. Dieser Friedhof wurde 1925 geschlossen und 1941 von der Stadt verkauft. In den 1950er Jahren wurde das Gelände asphaltiert.

Jüdischer Friedhof am Stadtwall 
Auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof am Stadtwall, der bis 1845 belegt wurde, befinden sich keine Grabsteine mehr. Dieser Friedhof, der rechts auf der Südostseite des Münstertores lag und Eigentum der Stadt war, wurde im Jahr 1845 wegen zu großer Nähe zur städtischen Siedlung geschlossen. Im Jahr 1890 wurde ein Teil des Geländes von der Stadt verpachtet.

Literatur 
 Willi Feld: Ortsartikel Horstmar, in: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe. Die Ortschaften und Territorien im heutigen Regierungsbezirk Münster, hg. von Susanne Freund, Franz-Josef Jakobi und Peter Johanek, Münster 2008, S. 403–412 Online-Fassung der Historischen Kommission für Westfalen.

Weblinks 
 Jüdische Friedhöfe in Horstmar (Stadtwall / Alter Friedhof / Neuer Friedhof) beim Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland. In: Übersicht über alle Projekte zur Dokumentation jüdischer Grabinschriften auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Nordrhein-Westfalen. Jüdische Friedhöfe in Westfalen, D-H

Horstmar, neu
Sakralbau in Horstmar
Horstmar
Horstmar